Spellbound signifie envoûté en anglais.

Cinéma et télévision 
 Spellbound est un film américain réalisé par Harry Harvey en 1916.
 Spellbound est un film britannique réalisé par John Harlow en 1941.
 Spellbound est le titre original du film américain La Maison du docteur Edwardes, réalisé par Alfred Hitchcock en 1945.
 Spellbound est le titre international du téléfilm français De si jolies sorcières, réalisé par Étienne Dhaene en 2001.
 Spellbound est un film documentaire américain réalisé par Jeffrey Blitz en 2002.
 Spellbound est un téléfilm américain réalisé en 2003.
 Spellbound est un téléfilm américain réalisé en 2004.
 Spellbound est un téléfilm américain réalisé par James Frawley en 2007.
 Spellbound est un film coréen réalisé par Hwang In-ho en 2011.

Musique 
 Spellbound est la  de l'album Juju de Siouxsie And The Banshees (1981)
 Spellbound est un album de Tygers of Pan Tang sorti en 1981.
 Spellbound est la 10e et dernière piste de l'album For Those About to Rock We Salute You d'AC/DC (1981).
 Spellbound est un album de Paula Abdul sorti en 1991.
 Spellbound est un album de Split Enz sorti en 1997.
 Spellbound est un album de Ten sorti en 1999.
 Spellbound est un album d'Yngwie Malmsteen sorti en 2012.
 Spellbound est un album du boys band sud-coréen TVXQ.
 Spellbound est un concerto pour piano de Miklos Rosza composé en 1945 tiré de la bande-originale du film de Hitchcock.
 Spellbound est une chanson écrite et interprétée par Marlon Lee Snipes en 2013.
 Spellbound est la 8e piste de l'album Shallow Life de Lacuna Coil (2009).
 Spellbound est un album de Sadist sorti en 2018.

Jeu vidéo 
 Spellbound, un jeu sorti sur  ;
 , un jeu vidéo sorti sur  et Commodore 64 1985 ;
 , un jeu vidéo éducatif sorti en 1993.

Entreprise 
  est un studio allemand de développement de jeux vidéo fondé en 1994 et fermé en 2012.

Homonymie de titre